Koninklijke Landmacht
(ook wel) Nederlandse krijgsmacht als geheel